Тріе́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 100 км на південь від Нанта, 35 км на південний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 466 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1069,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Тріез на сайті французького Національного інституту географії
 Тріез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тріез на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тріез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тріез на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея